Museo Pachamama hace referencia a estos dos lugares:

 Museo Municipal de Ciencias Naturales PACHAMAMA, museo de ciencias naturales de la localidad de Santa Clara del Mar, provincia de Buenos Aires.

 Museo Pachamama, museo ubicado en la localidad tucumana de Amaicha del Valle relacionado con las culturas nativas de los Valles Calchaquíes.